Saguenay – rzeka w Kanadzie, uchodząca do estuarium Rzeki Świętego Wawrzyńca
 Saguenay – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Królestwo Saguenay – mityczna kraina bogactwa we wschodniej Kanadzie